Пи Ориона (π Ориона, Pi Orionis, π Orionis , сокращ. Pi Ori, π Ori) — группа довольно компактных звёзд в северном созвездии Ориона, где они образуют астеризм  Щит Ориона, или Лук Ориона.

Эти звёзды являются исключением из общего правила, согласно которому звезды, которые имеют одинаковое обозначение Байера, находятся близко друг к другу: π1 находится на расстоянии почти 10° от π6. Ещё одном примером подобных звёзд является рассеянная группа звёзд, представляющая собой десять расположенных друг за другом звёзд на небе: Тау Эридана.

Список звёзд Пи Ориона 
Ниже приведён список звёзд Пи Ориона. Их спектральные классы приведены на фоне цвета этих классов. (Эти цвета взяты из названий спектральных типов и не соответствуют наблюдаемым цветам звёзд).

Как видно из приведённого списка, звёзды Пи Ориона не связаны ни происхождением (их возраст находится в диапазоне от  до ), ни гравитационно (их звёздные расстояния лежат в пределах от  до ).

Пи Ориона в альтернативных системах созвездий 
В , звезды относятся к созвездию  () и входят в астеризм «Знамя Трех Звезд» (), которое состоит из ο1 Ориона, ο2 Ориона, 6 Ориона, π1 Ориона, π2 Ориона, π3 Ориона, π4 Ориона, π5 Ориона и π6 Ориона.

См. также 
 Пояс Ориона
 Меч Ориона

Примечания 

Орион (созвездие)
Орион, Пи